Bolgár Dániel (1981) történész
 Bolgár Dániel (1982) marimbás